«Хвангымболь» ( — Золотые Поля) — станция Пхеньянского метрополитена. Расположена на линии Хёксин между станциями «Консоль» и «Конгук».

Открыта 6 октября 1978 года в составе второго участка линии Хёксин «Хёксин» — «Хвангымболь».

Станции Пхеньянского метрополитена
Пилонные станции